Вадим Денисенко:
 Денисенко, Вадим Иванович (род. 1967) — белорусский военачальник.
 Денисенко, Вадим Игоревич (род. 1974) — украинский журналист, предприниматель, народный депутат Украины VIII созыва.